Alberite puede referirse a los siguientes lugares de España:

 Alberite, municipio de La Rioja.
 Alberite de San Juan, municipio de Zaragoza.
 Río Alberite, río de Cádiz.
 Dolmen de Alberite, megalito de Villamartín, en Cádiz.

Deporte 
 Club Cultural y Deportivo Alberite, club de fútbol de Alberite (La Rioja, España).